Rudolf Jordan kan syfta på:

* Rudolf Jordan (1810–1887), tysk målare
 Rudolf Jordan (1902–1988), tysk politiker (NSDAP)